Черношлемный калао, или чёрная цератогимна, или пальмовая цератогимна () — вид птиц-носорогов.

Описание 
Самцы длиной 81 см, самки достигают длины 76 см. Оперение чёрное, концы крыльев и вершина хвоста белые. У основания согнутого книзу клюва имеется рогатый вырост. У самца чёрная голова и шея и голубоватые кожистые отростки ниже клюва. Голова и шея самки красно-бурого цвета.

Распространение 
Обитает в тропической Африке от Гвинеи до бассейна Конго. Птицы населяют, прежде всего, дождевые леса, предпочитая держаться вблизи плодоносящих деревьев. Черношлемный калао питается исключительно плодами масличной пальмы и его ареал нигде не выходит за пределы области её произрастания.

Размножение 
Пары моногамные. Самка гнездится только в дупле дерева. Она заделывает дупло вплоть до небольшой щели, чтобы защитить себя и выводок от хищников. Самец снабжает свою партнёршу и птенцов кормом.

Примечания

Литература 
 J.G. Williams, N. Arlott: Birds of East Africa. Harper CollinsPublishers. ISBN 0 00219179 2

Животные, описанные в 1835 году
Птицы-носороги
Птицы Африки